Antennarius är ett släkte av fiskar. Antennarius ingår i familjen Antennariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Antennarius